Truman Capote, Amerikaans schrijver
Capote (film), film uit 2005 met Philip Seymour Hoffman als Truman Capote
Ariel Capote, Spaans schrijver
Capote (hoed), een soort hoed